Miejscowości w USA:
 Johnsburg – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Warren
 Johnsburg – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry
Gminy w USA:
 Johnsburg (ang. Johnsburg Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Warren